De 10 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2017 vond plaats op 16 juli 2017 in het Balatonmeer.

Uitslag 

 * OTL = Out of time limit
 * DNF = Did not finish

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 10